Латы́голь — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Латыголь — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Латыголь — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Латыголь — деревня в Вилейском районе Минской области.

См. также 
 Латыговка
 Латыгово
 Латыголичи
 Лотыгольская земля